Chavantes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Chavantes (ort), São Paulo, 
 Chavantes (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar